Račany je název více míst:
 Hradčany (Bílá), dříve Račana či Račany – vesnice, část obce Bílá v okrese Liberec
 Račany (Drahenice) – západní část obce Drahenice v okrese Příbram, součást vesnické památkové zóny Drahenice – Račany
 Račany (Davle) – západní, vyvýšená část městyse Davle v okrese Praha-západ
 Račany (Nechanice) – ulice na jihozápadní straně města Nechanice v okrese Hradec Králové
 Račany – usedlost u Nalžovic, místo narození Václava Royta
 Račana – předměstí města Lomnice nad Popelkou , vzniklo  r. 1780

Související články 
 Hradčany (rozcestník)